Мак Дема́рко () — канадский музыкант, автор-исполнитель. Родился в апреле 1990 года и вырос в Эдмонтоне. Ранее жил в Нью-Йорке. В настоящее время проживает в Лос-Анджелесе.

Во время обучения в средней школе Демарко начал записывать песни и тогда же придумал псевдоним Makeout Videotape; в 2008 году он переехал в Ванкувер, где собрал группу (с тем же названием), дававшую концерты, в том числе на разогреве у Japandroids, и выпустившую несколько записей на аудиокассетах. В 2011 году коллектив был распущен, и его фронтмен под своим собственным именем разместил на Bandcamp 5-трековую версию мини-альбома Rock and Roll Night Club. Песнями Демарко, записанными с эффектом замедления и проникнутыми иронией, заинтересовался лейбл Captured Tracks, на котором и была издана эта пластинка, дополненная ещё несколькими композициями, в марте 2012 года. Работа получила благосклонные отзывы на сайтах Pitchfork и Allmusic.

В сентябре того же года Демарко проводит турне по США, а 16 октября состоялся выпуск долгоиграющего альбома под названием «2». Год спустя вышел альбом Salad Days.

В 2015 году Мак выпустил мини альбом "Another One". Датой релиза Captured Tracks указали 7 августа 2015.

В 2017 году, 5 мая вышел альбом "This Old Dog".Через два года, в 2019,10 мая вышел "Here Comes the Cowboy". Последующие 4 года не выпускал треков или альбомов, не учитывая песню Thy Mission с The Garden. В 2023,20 января году выпустил "Five Easy Hot Dogs".

Дискография 
 Makeout Videotape
 2009: Heat Wave!
 2010: Eating Like a Kid
 2010: Bossa Yeye
 2010: Eyeballing
 2010: Ying Yang

 Mac DeMarco
 2012: Rock and Roll Night Club [мини-альбом]
 2012: Only You [сингл]
 2012: 2
 2013: 2 Demos
 2013: Live & Acoustic Vol. 1
 2014: Salad Days
 2014: Salad Days Demo
 2015: Another One
 2017: This Old Dog
2018: Old Dog Demos
2019: Here Comes The Cowboy
2020: Here Comes The Cowboy Demos
2020: Other Here Comes The Cowboy Demos
2020: Thy Mission feat. The Garden
2023: Five Easy Hot Dogs

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 
 
 


Авторы-исполнители Канады
Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту
Родившиеся в 1990 году
Рок-вокалисты Канады